Pendulum (укр. маятник) може означати:

У музиці 
 Pendulum — австралійський гурт драм-енд-бейсу.
 Pendulum — альбом американського гурту Creedence Clearwater Revival 1970 року.